Qi Gong (kalligraaf)
 Qi gong, een Chinese methode om lichaam en geest gezond te houden